Голямата награда на Унгария е кръг от Световния шампионат на ФИА - Формула 1. От 1986 г. се провежда ежегодно на пистата Хунгароринг, разположена в близост до унгарската столица Будапеща.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите